farba akrylowa
 malarstwo akrylowe 
 szkło akrylowe
 taśma akrylowa